Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ATP Itaparica 1987 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Ekvádorec Andrés Gómez.

Vítězem turnaje se stal sedmnáctiletý Andre Agassi a bylo to pro něj první vítězství na turnaji ATP. Ve finále porazil domácího tenistu Luize Mattara 7–6, 6–2.

Nasazení hráčů 
  Andrés Gómez (čtvrtfinále)
  Brad Gilbert (čtvrtfinále)
  Martín Jaite (semifinále)
  Emilio Sánchez (2. kolo)
  Amos Mansdorf (1. kolo)
  Guillermo Pérez-Roldán (1. kolo)
  Tomáš Šmíd ''(semifinále)
  Andre Agassi (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry na atpworldtour.com

Tenisové turnaje v Brazílii
Tenis v roce 1987
Sport v Brazílii v roce 1987